

Wydarzenia 

 Azja
 W tymże roku miało być zaćmienie słońca, które opisuje chińska Księga Pieśni, jednak współczesne wyliczenia astronomów przeczą tej dacie.